

História 
Diedrich Hermann Westermann — africanista e etnólogo alemão
François Joseph Westermann — general francês das Guerras Revolucionárias Francesas 

Desambiguações de história